Adolf Hamilton kan avse:
 Adolf Hamilton (1873–1965), generaldirektör
 Adolf Hamilton (1874–1936), hovstallmästare
 Adolf Hamilton (1882–1919), överste i finska armén

Se även
 Hamilton (adelsätter)